Хорунжий — особа, що зберігала й опікувалася хоругвою; також — військове звання (чин) у деяких арміях.

Прізвище 

 Хорунжий Анатолій Мефодійович (1915—1991) — український письменник.
 Хорунжий Володимир Анатолійович (1949) — український музикант (джазмен), композитор і кінопродюсер. Син письменника Анатолія Хорунжого.
 Хорунжий Володимир Петрович (1951) — актор, провідний майстер сцени Сумського театру для дітей та юнацтва, Народний артист України.
 Хорунжий Михайло Іванович (1902–1986) — викладач української мови і літератури у вищих і середніх навчальних закладах Херсона, Сум і Києва.
 Хорунжий Михайло Васильович (1920—1991) — український радянський державний і партійний діяч.
 Хорунжий Юрій Михайлович (1937) — український письменник.

Українські прізвища